Théodore Luhaka
Thomas Luhaka